Roman Dyboski
 Tadeusz Dyboski